La competició de dobles mixtos interior va ser una de les vuit proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es va disputar entre el 6 i el 12 de maig de 1912, i va comptar amb la participació de 8 parelles de tres nacions.

Classificació

Quadre 

La final de consolació no es va disputar perquè la parella formada per Margareta Cederschiöld i Carl Kempe no es van presentar al partit, de manera que els seus compatriotes Sigrid Fick i Gunnar Setterwall van aconseguir automàticament la medalla de bronze.

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixtos  a ITF 
 Quadre dobles mixtos  a Sports-Reference 

Mixt Doble Interior